Карин Барбер (; 21 июня 1961 года, Манчестер, Великобритания) — фигуристка из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата Европы 1983 года, чемпионка Великобритании 1985 года, участница двух олимпиад в танцах на льду. Выступала в паре с Николасом Слэйтером и Кимом Шпрейером. С последним она вице-чемпионка мира среди юниоров в 1977 году.

Спортивные достижения 

(с  Николасом Слэйтером)

(с Кимом Шпрейером)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года